Гуа́яс () — провинция на западе Эквадора, расположена на побережье Тихого океана (залив Гуаякиль). Занимает первое место в Эквадоре по населению — 3 645 483 человек (2010). Крупнейший город страны, Гуаякиль, является административным центром провинции. В административном отношении делится на 25 кантона.

География и климат 
Единственной возвышенностью провинции является Прибрежный хребет, который начинается у Гуаякиля и уходит в провинцию Манаби. Районы к западу от хребта более пустынны, восточные районы представляют собой бассейн реки Гуаяс. Это довольно влажный и плодородный район со средними температурами 30 °C в сезон дождей (декабрь — май) и 25 °C в сухой сезон (июнь — ноябрь).

Административное деление 

В административном отношении провинция подразделяется на 25 кантонов:

Ссылки 
 Официальный сайт

Провинции Эквадора